The Solo Collection — музичний альбом Фредді Меркюрі. Виданий 23 жовтня 2000 року лейблом Parlophone. Альбом складається з 12 дисків і документує усю сольну кар'єру Фредді Меркюрі.

Список пісень

CD 1: Mr. Bad Guy 
 «Let's Turn It On» (Меркюрі) — 3:42
 «Made in Heaven» (Меркюрі) — 4:05
 «I Was Born to Love You» (Меркюрі) — 3:38
 «Foolin' Around» (Меркюрі) — 3:29
 «Your Kind Of Lover» (Меркюрі) — 3:32
 «Mr. Bad Guy» (Меркюрі) — 4:09
 «Man Made Paradise» (Меркюрі) — 4:08
 «There Must Be More To Life Than This» (Меркюрі) — 3:00
 «Living on My Own» (Меркюрі) — 3:23
 «My Love Is Dangerous» (Меркюрі) — 3:42
 «Love Me Like There's No Tomorrow» (Меркюрі) — 3:46

CD 2: Barcelona 
 «Barcelona» (Меркюрі/Моран) — 5:39
 «La Japonaise» (Меркюрі/Моран) — 4:48
 «The Fallen Priest» (Меркюрі/Моран/Rice) — 5:45
 «Ensueño» (Меркюрі/Моран/Caballé) — 4:21
 «The Golden Boy» (Меркюрі/Моран/Rice) — 6:03
 «Guide Me Home» (Меркюрі/Моран) — 2:49
 «How Can I Go On» (Меркюрі/Моран) — 3:50
 «Overture Piccante» (Меркюрі/Моран) — 6:39

CD 3: The Great Pretender 
 «The Great Pretender» (Brian Malouf Mix) (Ram) — 3:39
 «Foolin' Around» (Steve Brown Mix) (Меркюрі) — 3:35
 «Time» (Nile Rodgers Mix) (Dave Clark/John Christie) — 3:49
 «Your Kind of Lover» (Steve Brown Mix) (Меркюрі) — 3:59
 «Exercises in Free Love» (Меркюрі/Моран) — 3:56
 «In My Defence» (Ron Nevison Mix) (Clark/Soames/Daniels) — 3:51
 «Mr. Bad Guy» (Brian Malouf Mix) (Меркюрі) — 4:00
 «Let's Turn It On» (Jeff Lord-Alge Mix) (Меркюрі) — 3:45
 «Living on My Own» (Mix) (Меркюрі) — 3:38
 «My Love Is Dangerous» (Jeff Lord-Alge Mix) (Меркюрі) — 3:40
 «Love Kills» (Richard Wolf Mix) (Меркюрі/Мородер) — 3:28

CD 4: The Singles 1973—1985 
 «I Can Hear Music» (Larry Lurex, 1973 singiel) (Greenwich/Spector/Barry) — 3:29
 «Goin' Back» (Larry Lurex, 1973 Сторона B) (Goffin/King) — 3:34
 «Love Kills» (Original 1984 Single Version) (Меркюрі/Moroder) — 4:31
 «Love Kills» (Original 1984 Extended Version) (Меркюрі/Moroder) — 5:22
 «I Was Born to Love You» (Original 1985 Extended Version) (Меркюрі) — 7:05
 «Stop All the Fighting» (1985 Non-album B-side) (Меркюрі) — 3:19
 «Stop All the Fighting» (1985 Non-album B-side Extended Version) (Меркюрі) — 6:37
 «Made in Heaven» (Original 1985 Extended Version) (Меркюрі) — 4:50
 «She Blows Hot & Cold» (1985 Non-album B-side) (Меркюрі) — 3:26
 «She Blows Hot & Cold» (1985 Non-album B-side Extended Version) (Меркюрі) — 5:50
 «My Love Is Dangerous» (Original 1985 Extended Version) (Меркюрі) — 6:29
 «Love Me Like There's No Tomorrow» (Original 1985 Extended Version) (Меркюрі) — 5:32
 «Let's Turn It On» (Original 1985 Extended Version) (Меркюрі) — 5:08

CD 5: The Singles 1986—1993 
 «Time» (Original 1986 Single/Album Version) (Clark/Christie) — 3:58
 «Time» (Original 1986 Extended Version) (Clark/Christie) — 4:37
 «Time» (Original 1986 Instrumental Version) (Clark/Christie) — 3:22
 «In My Defence» (1986 Album Version) (Clark/Soames/Daniels) — 3:57
 «The Great Pretender» (Original 1987 Single Version) (Ram) — 3:29
 «The Great Pretender» (Original 1987 Extended Version) (Ram) — 5:54
 «Exercises in Free Love» (1987 Non-album B-side) (Меркюрі/Моран) — 3:59
 «Barcelona» (Original 1987 Single Version) (Меркюрі/Моран) — 4:27
 «Barcelona» (Original 1987 Extended Version) (Меркюрі/Моран) — 7:07
 «How Can I Go On» (1989 Single Version) (Меркюрі/Моран) — 4:02
 «Living on My Own» (1993 No More Brothers Extended Mix) (Меркюрі) — 5:16
 «Living on My Own» (1993 Radio Mix) (Меркюрі) — 3:38
 «Living on My Own» (1993 Club Mix) (Меркюрі) — 4:27
 «Living on My Own» (1993 Underground Solutions Mix) (Меркюрі) — 5:45

CD 6: The Instrumentals 
 «Barcelona» (інструментальний) (Меркюрі/Моран) — 4:26
 «La Japonaise» (інструментальний) (Меркюрі/Моран) — 4:46
 «The Fallen Priest» (інструментальний) (Меркюрі/Моран/Rice) — 5:50
 «Ensueño» (інструментальний) (Меркюрі/Моран/Caballé) — 4:00
 «The Golden Boy» (інструментальний) (Меркюрі/Моран/Rice) — 6:05
 «Guide Me Home» (інструментальний) (Меркюрі/Моран) — 2:38
 «How Can I Go On» (інструментальний) (Меркюрі/Моран) — 3:58
 «Love Me Like There's No Tomorrow» (інструментальний) (Меркюрі) — 4:03
 «Made in Heaven» (інструментальний) (Меркюрі) — 4:17
 «Mr. Bad Guy» (інструментальний) (Меркюрі) — 4:14
 «There Must Be More to Life Than This» (інструментальний) (Меркюрі) — 3:08
 «In My Defence» (інструментальний) (Clark/Soames/Daniels) — 3:56
 «The Great Pretender» (інструментальний) (Ram) — 3:26

CD 7: Rarities 1 
 «Let's Turn It On» (A Capella) (Меркюрі) — 3:04
 «Made in Heaven» (Alternative Version) (Меркюрі) — 4:27
 «I Was Born to Love You» (Vocal & Piano Version) (Меркюрі) — 2:58
 «Foolin' Around» (Early Version) (Меркюрі) — 4:14
 «Foolin' Around» (Original 1985 Unreleased 12" Mix) (Меркюрі) — 5:37
 «Foolin' Around» (інструментальний) (Меркюрі) — 3:40
 «Your Kind of Lover» (Early Version) (Меркюрі) — 4:47
 «Your Kind of Lover» (Vocal & Piano Version) (Меркюрі) — 3:38
 «Mr. Bad Guy» (Orchestra Out-takes) (Меркюрі) — 0:35
 «Mr. Bad Guy» (Early Version) (Меркюрі) — 3:29
 «There Must Be More To Life Than This» (Piano Out-takes) (Меркюрі) — 2:48
 «Living on My Own» (Hybrid Edit: Early/Later Versions) (Меркюрі) — 4:29
 «My Love Is Dangerous» (Early Version) (Меркюрі) — 2:12
 «Love Me Like There's No Tomorrow» (Early Version) (Меркюрі) — 2:18
 «Love Me Like There's No Tomorrow» (2nd Early Version: Extract) (Меркюрі) — 1:03
 «Love Me Like There's No Tomorrow» (3rd Early Version) (Меркюрі) — 3:26
 «Love Me Like There's No Tomorrow» (Live Take) (Меркюрі) — 4:22
 «She Blows Hot & Cold» (Alternative Version featuring Brian May) (Меркюрі) — 4:36
 «Gazelle» (Demo) (Меркюрі) — 1:20
 «Money Can't Buy Happiness» (Demo) (Меркюрі) — 2:37
 «Love Makin' Love» (Demo) (Меркюрі) — 3:35
 «God Is Heavy» (Demo) (Меркюрі) — 1:22
 «New York» (Demo) (Меркюрі) — 2:12

CD 8: Rarities 2 
 «The Duet» (The Fallen Priest) (Extract from Garden Lodge tape) (Mer/Mor/Rice) — 3:04
 «Idea» (Barcelona) (Extract from Garden Lodge tape) (Меркюрі/Моран) — 1:12
 «Idea» (Barcelona) (2nd Extract from Garden Lodge tape) (Меркюрі/Моран) — 1:04
 «Barcelona» (Early Version: Freddie's Demo Vocal) (Меркюрі/Моран) — 4:21
 «Barcelona» (Freddie's Vocal Slave) (Меркюрі/Моран) — 4:31
 «Barcelona» (Later Version: Freddie's Vocal only) (Меркюрі/Моран) — 4:26
 «La Japonaise» (Early Version: Freddie's Vocal only) (Меркюрі/Моран) — 4:41
 «La Japonaise» (A Capella) (Меркюрі/Моран) — 4:17
 «Rachmaninov's Revenge» (The Fallen Priest) (Early Version) (Меркюрі/Моран/Rice) — 4:46
 «Rachmaninov's Revenge» (The Fallen Priest) (Later Version: Freddie's Demo Vocal) — 5:51
 «Ensueño» (Montserrat's Live Takes) (Меркюрі/Моран/Caballé) — 5:36
 «The Golden Boy» (Early Version: Freddie's Demo Vocal) (Меркюрі/Моран/Rice) — 3:54
 «The Golden Boy» (2nd Early Version: Extract) (Меркюрі/Моран/Rice) — 2:56
 «The Golden Boy» (A Capella featuring Gospel Choir) (Меркюрі/Моран/Rice) — 5:12
 «Guide Me Home»/«How Can I Go On» (Alternative Versions) (Меркюрі/Моран) — 6:54
 «How Can I Go On» (Out-take: Extract) (Меркюрі/Моран) — 1:31
 «How Can I Go On» (Alternative Piano Version) (Меркюрі/Моран) — 3:45
 «When This Old Tired Body Wants to Sing» (Late Night Jam) (Меркюрі/Моран) — 2:42

CD 9: Rarities 3 
 «Rain» (Ibex, Live 1969) (Lennon/McCartney) — 3:51
 «Green» (Wreckage, Rehearsal 1969) (Меркюрі) — 3:15
 «The Man from Manhattan» (Eddie Howell 1976) (Howell) — 3:22
 «Love Is the Hero» (Billy Squier: 12" Version 1986) (Squier) — 5:22
 «Lady With A Tenor Sax» (Billy Squier: Work In Progress 1986) (Squier/Меркюрі) — 4:02
 «Hold On» (Freddie Меркюрі and Jo Dare 1986) (Меркюрі/Mack) — 3:38
 «Heaven for Everyone» (The Cross Version: Freddie Vocal 1988) (Taylor) — 4:48
 «Love Kills» (Rock Mix) (Меркюрі/Moroder) — 4:27
 «Love Kills» (інструментальний) (Меркюрі/Moroder) — 4:26
 «The Great Pretender» (Original Demo) (Ram) — 3:04
 «Holding On» (Demo) (Меркюрі) — 4:12
 «It's So You» (Demo) (Меркюрі) — 2:40
 «I Can't Dance»/«Keep Smilin'» (Demo) (Меркюрі) — 3:43
 «Horns Of Doom» (Demo) (David RichardsRichards) — 4:16
 «Yellow Breezes» (Demo) (Меркюрі/Моран) — 5:25
 «Have a Nice Day» (Fan Club Message) (Меркюрі/Моран) — 0:45

CD 10: The David Wigg Interviews 
 1979, London (The Crazy tour) — 8:11
 1984, Munich (The Works tour) — 11:27
 1984, Munich (Pt. 2 Going solo) — 7:37
 1985, Wembley, London (Week of Live Aid) — 6:45
 1986, London (The Magic tour) — 10:35
 1987, Ibiza (Freddie's 41st birthday) — 9:56
 1987, Ibiza (41st birthday. Pt. 2 Монсерат Кабальє) — 8:21
 1987, Ibiza (41st birthday. Pt. 3 The Great Pretender) — 10:26

CD 11: The Video Collection (DVD) 
 «Barcelona» (Live Version) (Меркюрі/Моран)
 «The Great Pretender» (Single Version) (Ram)
 «I Was Born to Love You» (Меркюрі)
 «Time» (Clark/Christie)
 «How Can I Go On» (Меркюрі/Моран)
 «Made in Heaven» (Меркюрі)
 «Living on My Own» (Меркюрі)
 «The Golden Boy» (Меркюрі/Моран/Rice)
 «The Great Pretender» (Extended Version) (Ram)
 «Barcelona» (Меркюрі/Моран)
 «In My Defence» (Re-edit 2000) (Clark/Soames/Daniels)
 «Guide Me Home» (Меркюрі/Моран)

CD 12: The Untold Story (DVD) 
 «Spice Island Dawn»
 «Strange Discipline»
 «Culture Shock»
 «The Draftsman of Ealing»
 «Musical Awakenings»
 «Love of My Life»
 «Bacchus And Aphrodite»
 «Butterflies And Peacocks»
 «A Day at the Opera»
 «My Kind of Towns»
 «Last Days»

Посилання 
 інформація на allmusic

Альбоми Фредді Меркюрі
Музичні альбоми 2000
Жовтень 2000